Carey Lake ist der Name folgender Seen 

in Kanada:
 Carey Lake (Alberta)
 Carey Lake (Manitoba)
 Carey Lake (Neufundland und Labrador)
 Carey Lake (Nordwest-Territorien)
 Carey Lake (Ontario)
 Carey Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Carey Lake (Alaska)
 Carey Lake (Colorado)
 Carey Lake (Maine)
 Carey Lake (Michigan)
 Carey Lake (Cottonwood County, Minnesota)
 Carey Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Carey Lake (Nebraska)
 Carey Lake (Oregon)
 Carey Lake (South Carolina)

Siehe auch:
 Lake Carey (Western Australia), ein Salzsee in Australien